Leben um Leben – film del 1916 diretto da Richard Eichberg
Leben um Leben – film del 1918 diretto da Robert Leffler